BEAN Festival odnosno Temerinska pasuljijada je tradicionalni gastronomski jednodevni festival takmičarskog tipa koji se svake godine organizuje na Salašu 137, kod Temerina nadomak Novog Sada. Festival je podržan od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.

Takmičenja u kuvanju pasulja 
Centralna manifestacija festivala jese takmičenje u kuvanju najboljeg čorbastog pasulja. Gde stručni žiri ocenjuje prijavljene takmičare po nekoliko parametara:

 Opšti izgled 
 Ukus 
 Gustina 
 Raskuvanost Tokom takmičenja ocenjuje se rad glavnog kuvara i njegovog pomoćnika, dok prijavljeni timovi mogu brojati i do osam učesnika. Da bi na kraju najboljima bila uručena neka od pet nagrada, za pet najboljih kuvara.
Svake godine se na festival prijavi oko 50 ekipa.

Dodatne manifestacije

Etno sokak i Salaška pijaca 
Uoči samog festivala organizuje se dodatna manifestacija Etno sokak, koja slavi i promoviše stare zanate, rukotvorine i folklornu raznolikost Vojvodine i Južnobanatskog okruga. Pored toga postavlja se i Salaška pijaca, čiji je cilj da promoviše domaću hranu, specijalitete lokalne kuhinje, proizvode organskog porekla kao i domaću rakiju i vino.

Ravničarske igre 
Pored takmičenja u kuvanju pasulja, manifestaciju dopunjavaju i prateća takmičanja i nadmetanja. Tako se svake godine organizuju nove discipline čiji je cilj da se ljudi druže, upoznaju i zabavljaju, dok pobednici igara nose titulu Viteza do sledeće godine i sledećeg festivala.

Neke od disciplina su i: 

 “Panonski mornari”
 “Brzo jedenje pasulja”
 “Nošenje pasulja”
 “Bacanje akumulatora sa ramena”
 “Vojvođanski kenguri”
 “Nadvlačenje konopca”
 “Bacanje starog bicikla u dalj”

Koncerti 
Uz sve gorepomenute sadržaje, u večernjim časovima organizuju se koncerti na otvorenom, koji se uglavnom baziraju na rokenrol i bluz muzici i tradicionalnoj muzici iz vojvođanskih krajeva.

Dosadašnji muzički gosti bili su: 

 Temerinski biseri
 RomansaMilan Prunić
 Trubači Ace Novkovića
 Zemlja
 Sveti Gral
 Finger bend
 Laki keš bend
 Daire
 Zvonko Bogdan
 YU Grupa
 Ghoust Busters
 Sober Paides
 Rich Bitch
 Tanja Jovićević
 Đorđe David
 Ljudi iz gradova
 Poison Plum
 Kiki Lesendrić i Piloti
 Bane Krstić i Garavi sokak
 Bijelo dugme tribute bend
 Divlje Jagode
 The Jump
 Vojvođanski Bluz bend
 Zlatko Griva
 Jovan Perišć
 Apsolutno Romantično
 Šidski trubači
 The Mother Funkers

Vidi još 

 Zlatni kotlić Vojvodine
 Roštiljijada
 Tucanijada
 Temerin
 Festivali hrane u Srbiji

Reference 

Култура Војводине
Манифестације у Србији
Општина Темерин